NFA har flere betydninger:
 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) – forskningscenter under Beskæftigelsesministeriet
 Natur- og Fjeldvandrerafdelingen – naturvandrerforening
 Nykøbing Falster Alliancen – en fodboldklub fra Nykøbing Falster, der senere skiftede navn til Lolland-Falster Alliancen.